Der Dreiband-Weltcup 1997/6 war das erste BWA-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 30. September bis zum 5. Oktober 1997 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das sechste Dreiband-Weltcup Turnier Oosterhout.

Geschichte 
Nach der endlich erfolgten Einigung zwischen der UMB und der BWA konnten in diesem BWA Weltcup-Turnier auch Spieler der UMB antreten ohne in Gefahr zu laufen eine Sperre zu bekommen. Das machte sich deutlich sichtbar durch die guten Ergebnisse. Sieger wurde der Belgier Frédéric Caudron durch einen 3:1 Satzsieg gegen Dick Jaspers. Den dritten Platz sicherte sich der Türke Semih Saygıner gegen Roland Forthomme. Der erste Auftritt des Weltranglistenersten und Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl im Achtelfinale endete mit einer Enttäuschung für den Schweden. Der bei den letzten UMB Weltcupturnieren stark spielende Gelsenkirchener Stefan Galla gewann mit 3:1 Sätzen und wurde am Ende Achter.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 10 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste, sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994)

Ab 1995 wurde kein Qualifikationsturnier in Spa mehr ausgetragen.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Raimond Burgman

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

aus der Qualifikation:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
 2 Teilnehmer

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der ersten Runde waren es 30 Spiele. In der zweiten Qualifikationsrunde waren es 20 Spiele. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997 6
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Oosterhout